Paczolay Gyula (Budapest, 1941. április 9. – Kiskunhalas, 2019. június 15.) szakedző, testnevelő tanár, nemzetközi tornabíró.

Életpályája 
Kiskunhalason a diákok kiálltak 1956-ban elítélt osztályfőnökük, Kurdics József mellett olyan módon, hogy a kegyelmet és közbenjárást miniszterektől és az elnöki tanács elnökétől kérték. Valószínűleg nélkülük is kiszabadult volna, mert ártatlan volt, de ez a levelezés akkora bűnnek számított, hogy az osztályt nem a hivatalos módon, de tökéletes kegyetlenséggel felszámolták. Ezek után került át Kiskunfélegyházára, a Petőfi Sándor Gimnáziumba, egy egészen más szemléletű iskolába, ahol a tanárok tisztelettel kezelték a tényt, ahogy a diákok kiálltak osztályfőnökükért. Itt egyetlen tanévet járt 1958/59-ben, s néhány hónapon belül ő volt az iskola legjobb tornásza, és ez meghatározta egész későbbi életét. A Testnevelési Főiskola tanári szakán végzett 1963-ban, tornász szakedzői képesítést szerzett 1979-ben. A kiskunhalasi  618. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet testnevelő tanára volt tíz évig, 1973-tól a kiskunhalasi Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatóhelyettese, a testnevelés tagozat vezetője.

Magyar bajnok tornászcsapatai és egyéni versenyzői közül nemzetközi szinten ismertté váltak: Paprika Jenő három olimpián vett részt, Hegyes Csaba Ifjúsági Európa-bajnok, Mészáros Csaba IBV-bronzérmes.

Munkássága 
1980-tól nemzetközi tornabíró, 1986-tól első számú magyar bíró a világversenyeken, olimpiai bíró (Szöul 1988, Atlanta 1996), bíró világbajnokságokon (Rotterdam 1986, Stuttgart 1990, Indianapolis 1992, Brisbane 1993, Dortmund 1995, Sabae 1996) bíró Európa-bajnokságokon (Budapest 1981, Oslo 1985, Moszkva 1987, Prága 1989, Stockholm 1993, Koppenhága 1996). 1997-től a Tiszteletbeli Örökös Nemzetközi Bíró cím tulajdonosa. 1998-tól FIG- és UEG-konzulens. 1992-től a MOTESZ Elnökségének tagja, a férfi torna szakág vezetője, 1996-tól a Mindenki tornája szakág vezetője. 1997-től a Halasgym Mozgás – Egészség – Torna Fesztivál szervezője. 1999-ben a magyar gimnasztráda-válogatott vezetője a XI. World Gymnastradán 1999-ben Göteborgban és 2003-ban a XII. World Gymnastradán Lisszabonban. 2001-ben a Guinness-rekordot felállító magyar csapat vezetője a IV. Eurogym Fesztiválon Dornbirnben.

Főbb publikációi 
 Programozott oktatás a tornában
 A szülők beállítódása és a tornaeredmények vizsgálata
 Forgó mozgások mechanikai elemzése a tornában
 Tornászok kiválasztása
 A dyslexia gyógyítása egyensúly gyakorlatokkal

Díjai, kitüntetései 
 Pro Urbe-díj (1979)
 Kiskunhalas díszpolgára (2009)

Emlékezete 
Paczolay Gyula nevét viseli a Fazekas Mihály Általános Iskola tornacsarnoka, amelyben valamikor a névadó is sokat tornázott a Jól Idősödök Klubja alapítójaként.

Források 
 Félegyházi Közlöny 
 Halasmédia
 Halasmédia
 Halasmédia
 Halasmédia
 Halasmédia

1941-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Magyar tornaedzők
Magyar sporttisztviselők
Paczolay család